Shymko (ukrainien: Шимко) est un patronyme ukrainien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), compositeur et pianiste ukrainien
Yuri Shymko (né en 1940), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme
Patronyme ukrainien